Supercupa Belgiei 2017 a fost meci de fotbal, meci care a avut loc pe 22 iulie 2017, între Anderlecht, câștigătorii Campionatului Belgiei 2016-17 și Zulte Waregem, câștigătorii Cupei Belgiei 2016-17. Pentru prima dată în fotbalul Belgian, un arbitru asistent video a fost folosit pentru a revedea deciziile din timpul meciului.

Meciul a fost câștigat de Anderlecht cu scorul de 2-1.

Meci

Detalii

Referințe 

Fotbal în Belgia